Wilson Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

Michigan 
  ;
  ;

Missouri 
 Wilson Township (comté d'Adair, Missouri) ;
 Wilson Township (comté d'Audrain, Missouri) ;
 Wilson Township (comté de Dallas, Missouri) ;
 Wilson Township (comté de Gentry, Missouri) ;
 Wilson Township (comté de Greene, Missouri) ;
 Wilson Township (comté de Grundy, Missouri) ;
 Wilson Township (comté de Putnam, Missouri), ancien township ;

Autres 
 Wilson Township (comté de Pope, Arkansas) ;
 Wilson Township (Comté d'Osceola, Iowa) ;
 Wilson Township (comté de DeWitt, Illinois) ;
 .

Township aux États-Unis
Homonymie de townships
Homonymie de localités aux États-Unis